Perai steht für:

 Perai (Dialekt), Dialekt der malayo-polynesischen Sprache Wetar
 Perai (Gambia), Ortschaft in Afrika
 Perai (Malaysia), Ort in Malaysia